Jovac est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Jovac, une localité située dans la municipalité de Dvor, comitat de Sisak-Moslavina ;
en Serbie
Jovac, une localité située dans la municipalité de Ćuprija, district de Pomoravlje ;
Jovac, un village situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.